Cornersville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cornersville (Illinois), im Saline County
 Cornersville (Maryland)
 Cornersville (Mississippi)
 Cornersville (Tennessee)

Siehe auch:
 Cornerville